Crosbie steht für:
 Crosbie (Jamaika), eine Gemeinde in Jamaika
 Crosbie (Paisley), eine Villa in Schottland
 Crosbie (Queensland), ein Fluss in Queensland, Australien
 Viscount Crosbie, irischer Adelstitel

Crosbie ist der Familienname folgender Personen:
 Annette Crosbie (* 1934), schottische Schauspielerin
 David Clive Crosbie Trench (1915–1988), Gouverneur von Hongkong
 Ernest Crosbie (1909–1979), US-amerikanischer Geher
 Gerard Crosbie (* 1984), schottischer Singer-Songwriter, siehe Gerry Cinnamon
 John Crosbie (1931–2020), kanadischer Politiker
 Lynn Crosbie (* 1963), kanadischer Schriftsteller
 Nicolas Crosbie (* 1980), französischer Radrennfahrer
 Robert Crosbie (1849–1919), kanadisch-US-amerikanischer Theosoph
 Tim Crosbie, Filmtechniker für visuelle Effekte

Siehe auch:
 Crosby
 Crossby